John Wingfield kan syfta på:

* John de Wingfield (död omkring 1361), engelsk krigare
 John Wingfield (omkring 1430–1481), engelsk riddare
 John Wingfield (före 1585–1596), engelsk militär
 John Wingfield (1560–1626), engelisk politiker
 John Wingfield (1915–1983), engelsk ärkedjäkne
 John Wingfield (1943–1976), brittisk racerförare
 John Wingfield (född 1948), brittisk-amerikansk biolog
 John David Wingfield (1916–1942), amerikansk stridspilot 
 John Henry Wingfield (1910–2002), engelsk illustratör
 John Henry Ducachet Wingfield (1833–1898), amerikansk biskop